STS-77 — космический полёт MTKK «Индевор» по программе «Спейс Шаттл». Это 77-й старт в рамках программы и 11-й космический полёт Индевора. Запуск произведён 19 мая 1996 года. В программу полёта входило проведение микрогравитационных экспериментов в коммерческом лабораторном модуле «Спейсхэб-4», развёртывание экспериментальной надувной антенны IAE, испытание новой системы ориентации на автономном спутнике PAMS/STU. Астронавты провели в космосе около 10 дней и благополучно приземлились на Авиабазе Эдвардс 29 мая 1996 года.

Экипаж 
  (НАСА): Джон Каспер (John Howard Casper) (4) — командир;
  (НАСА): Кёртис Браун (Curtis Lee Brown) (3) — пилот;
  (НАСА): Энди Томас (Andrew S. Thomas) (1) — специалист полёта 1;
  (НАСА): Дэниел Бурш (Daniel Wheeler Bursch) (3) — специалист полёта 2;
  (НАСА): Марио Ранко (Mario Runco) (3) — специалист полёта 3;
  (ККА): Марк Гарно (Joseph Jean-Pierre Marc Garneau) (2) — специалист полёта 4.

Параметры полёта 

 Вес:  кг (полезная нагрузка)
 Перигей: 241 км
 Апогей: 241 км
 Наклонение: 39,0°
 Период обращения: 89,7 мин

Описание полёта

См. также 
 Спейс Шаттл
 Хронология пилотируемых космических полётов

Примечания

Ссылки 

 Описание миссии на сайте НАСА
 Видеоматериалы миссии

 
Полёты по программе «Спейс Шаттл»